Søndermarken kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søndermarken – en park på Frederiksberg
 Søndermarken (Aså-Melholt Sogn) – en bebyggelse i Aså-Melholt Sogn
 Søndermarken (Bov Sogn) – en bebyggelse i Bov Sogn
 Søndermarken (Døstrup Sogn) – en bebyggelse i Døstrup Sogn
 Søndermarken (Mørdrup Sogn) – en gade i Espergærde
 Søndermarken (Rørbæk Sogn) – en bebyggelse i Rørbæk Sogn
 Søndermarken (Sæby Sogn) – en bebyggelse i Sæby Sogn
 Søndermarken (Søndermark Sogn) – en bebyggelse i Søndermark Sogn
 Søndermarken (Varde Sogn) – en bebyggelse i Varde Sogn
 Søndermarken (Vejen Sogn) – en bebyggelse i Vejen Sogn
 Søndermarken (Vester Skerninge Sogn) – en bebyggelse i Vester Skerninge Sogn
 Vejle Søndermark – en bebyggelse i Sankt Nikolaj Sogn, Vejle Kommune

Se også 
 Søndermark